Banovci je lahko:
 Banovci, Bebrina (Hrvaška)
 Banovci, Nijemci (Hrvaška)
 Banovci (Slovenija)